TW poate fi:

 Taiwan, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .tw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Taiwan
 terawatt, multiplu al wattului, unitate de măsură a puterii: 1012 watt

Legături externe 
  „TW” la acronymfinder.com